Diurodrilus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Adolf Remane 1925. Diurodrilus ingår i familjen Diurodrilidae. 

Diurodrilus är enda släktet i familjen Diurodrilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Diurodrilus